Mauf steht für

 Wilfried Mauf (1927–2014), deutscher Radrennfahrer

 MAUF, österreichische A-cappella-Gruppe